Fuenlabrada de los Montes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuenlabrada de los Montes (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Fuenlabrada de los Montes (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar